

Persone 
 Paul McDonald (1958) – giocatore di football americano statunitense
 Paul McDonald (1984) – cantante statunitense
 Paul McDonald (1984) – sciatore statunitense